Джеймс Майкл Тайлер (; 28 мая 1962, Вайнона, Миссисипи — 24 октября 2021, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский актёр, наиболее известный по роли Гантера в сериале «Друзья».

Биография 
Джеймс Майкл Тайлер, младший из шести детей, родился в Вайноне, штат Миссисипи, США. Его отец был капитаном ВВС в отставке, а мать — домохозяйкой. Когда Тайлеру было 11 лет, его родители умерли, и он переехал в , штат Южная Каролина, чтобы жить с сестрой. Там он закончил двухгодичную программу в местном Колледже Андерсона (сейчас — Университет Андерсона). Затем он учился в университете Клемсон, который окончил со степенью по геологии. Во время учёбы был членом студенческого театра, поэтому решил стать актёром. Получил степень магистра изящных искусств в Университете Джорджии в 1987 году.

В 1988 году он переехал в Лос-Анджелес и стал ассистентом продюсера и помощником монтажёра фильма «Толстяк и Малыш».

Личная жизнь и последние годы 
В 1995 году Тайлер женился на личном тренере Барбаре Чедси, они жили в Голливуде. С 2003 года супруги жили раздельно, а в 2014 году развелись официально («в силу непреодолимых разногласий»). В 2017 году артист женился на Дженифер Карно.

Тайлер увлекался музыкой, игрой в теннис, гольфом и бегом трусцой.

В 2018 году артисту был поставлен диагноз рак простаты, но он никогда не говорил об этом до июня 2021 года, вскоре после выхода специального выпуска «Друзья: Воссоединение». Умер от рака 24 октября 2021 года на 60-м году жизни в своём доме в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Джорджии
Умершие от рака предстательной железы
Умершие в 2021 году
Родившиеся в 1962 году
Выпускники Клемсонского университета
Выпускники Университета Андерсона (Южная Каролина)